Heyworth ist der Familienname folgender Personen:

 Geoffrey Heyworth (1894–1974), britischer Manager
 Stephen John Heyworth, britischer Altphilologe